Ко́сик — українське прізвище. Відомі носії:

 Косик Володимир (1924—2017) — український історик, фахівець з історії французько-українських взаємин, історії УНР та історії України періоду Другої світової війни.
 Косик Ігор — український митець-іконостасник.
 Косик Наталія Михайлівна — український педагог, краєзнавець, громадський діяч, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, відмінник освіти України.
 Мато Косик (*Mato Kósyk, 18 червня 1853 —†22 листопада 1940) — серболужицький поет, класик нижньолужицької літератури.
 Рафал Косик (*1971) — польський письменник-фантаст та видавець фантастики.
 Косик Сергій Миронович — молодший сержант Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища